Kenia – państwo w Afryce
 Kenia (ang. Mount Kenya) – góra w Kenii
 Kenia – odmiana herbaty czarnej
 Kenia – francuska seria komiksowa z gatunku science fiction, autorstwa Luiza Eduarda De Oliveiry
 Kenia Sánchez – lekkoatletka kubańska, tyczkarka